«Ипира́нга» () — бразильский футбольный клуб из города Эрешин штата Риу-Гранди-ду-Сул.

История 
Клуб основан 18 августа 1924 года, домашние матчи проводит на стадионе «Колосо да Лагоа». Впервые на общебразильской арене «Ипиранга» сыграла в 1995 году, заняв 55-е место в Серии C. В 2002 году команда вылетела в третий дивизион чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул. В 2003 году клуб принял решение не участвовать в спортивных соревнованиях — вместо этого решались вопросы по многочисленным задолженностям. В 2004 году клуб восстановил свою юношескую команду, в следующем году — молодёжную команду. Также в 2006 году «Ипиранга» вернулась во второй дивизион чемпионата штата. В 2008 году команда выиграла Второй дивизион.

В 2015 году клуб выступал в Серии D Бразилии. По итогам турнира «Ипиранга» заняла четвёртое место и вышла в Серию C.

Статистика выступлений

Титулы и достижения 
  Чемпион Второго дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул (5): 1967, 1989, 2008, 2014, 2019
 Участник Серии C (9): 1995, 2016 — н.в.
 Участник Серии D (2): 2009, 2015

Известные игроки 

  Аилтон
  Паулу Гаушу
  Флавио Диас

Известные тренеры 
  Вакария
  Тите

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Риу-Гранди-ду-Сул